Артуковский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

Состав 
Артуковский сельсовет включал 11 населённых пунктов:
 Артуки — деревня.
 Барбары — посёлок.
 Ветхинь — деревня.
 Вознесенск — посёлок.
 Краснополье — деревня.
 Кружок — посёлок.
 Ляховец — посёлок.
 Надвин — деревня.
 Прокисель — деревня.
 Рельки — посёлок.
 Теребеевка — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Речицкий райисполком

Упразднённые сельсоветы Речицкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании